En , Czernice désigne :

dans la voïvodie de Łódź
 Czernice, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Czernice, village.

dans la voïvodie de Podlachie
 Czernice, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Czernice, village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Czernice, village du powiat de Choszczno,
 Czernice, village du powiat de Pyrzyce.